Куррайс — многозначный термин.

Фамилия 
 Куррайс, Игнасио (род. 1996) — уругвайский футболист.
 Куррайс, Хосуе (род. 1993) — испанский футболист.

Топоним 
 Куррайс — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пиауи.
 Куррайс-Новус — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Риу-Гранди-ду-Норти.